El Gran Premio de Catar de 2012 (oficialmente Commercial Bank Grand Prix Of Qatar) fue la carrera inaugural del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2012. Tuvo lugar el fin de semana del 6 al 8 de abril de 2012 en el Circuito Internacional de Losail, situado en la ciudad de Doha, Catar.

La carrera se corrió por la noche. La carrera de MotoGP empezó a las 23:00 hora local. Además se estrenó la nueva categoría de Moto3 al sustituir a los 125 cc.

La carrera de MotoGP fue ganada por Jorge Lorenzo, seguido de Dani Pedrosa y Casey Stoner. Marc Márquez fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Andrea Iannone y Pol Espargaró. La carrera de Moto3 fue ganada por Maverick Viñales, Romano Fenati fue segundo y Sandro Cortese tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Competiciones de motociclismo de Catar
Catar
Deporte en Catar en 2012